Bíbor vagy bíborszín, a kék és a vörös közti árnyalat

Kultúra
Bíbor, heraldikai színezék
Bíborszín, Alice Walker 1982-ben publikált regénye
Bíborszín, a regény alapján készült, 1985-ben bemutatott filmdráma Steven Spielberg rendezésében